Cormeray est un nom propre qui peut désigner les toponymes suivant :

 Cormeray (Loir-et-Cher), commune française du département de Loir-et-Cher, en région Centre-Val de Loire ;
 Cormeray (Manche), ancienne commune française du  département de la Manche, en région Normandie.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France